

Стойково — село в Хасковській області, входить до складу общини Хасково

Стойково — село в гміні Диґово Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства